Colantuoni ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Colantuoni (* ?), italienischer Filmproduzent
 Tiberio Colantuoni (1935–2007), italienischer Comiczeichner